Mélou peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierre Lees-Melou (né en 1993), footballeur français.
 Mireille Bousquet-Mélou (née en 1967), mathématicienne française.

Toponyme  

 Mélou, commune du Burkina Faso.
 Le Mélou, sur la commune de Castres.